För herrarnas turnering, se Europamästerskapet i vattenpolo för herrar 2016.
Europamästerskapet i vattenpolo för damer 2016 spelades mellan 10 och 22 januari 2016 i Belgrad, Serbien.

Kvalificerade lag
  (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

9:e–12:e plats

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Referenser 

Europamästerskapet i vattenpolo för damer
Vattenpolo i Serbien
2016 i Serbien
Sportevenemang i Serbien
Sport i Belgrad